Николай Байдак:
 Байдак, Николай Дмитриевич (1850—?) — управляющий Московско-Виндавской железной дорогой, член I Государственной думы от Херсонской губернии.
 Байдак, Николай Николаевич — русский полковник, герой ПМВ